Mohelnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Müglitz (vattendrag i Tjeckien), 
 Mohelnice (ort), Olomouc, Okres Šumperk, 
 Mohelka, vattendrag, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar